Алла Берды Атакаррыев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1909 году на территории нынешнего . Член КПСС с 1939 года.

С 1925 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1925—1956 гг. — крестьянин в собственном хозяйстве, хлопкороб, председатель колхоза «Зарпчи» Марыйского района Марыйской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1948 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета Туркменской ССР 5-го созыва.

Умер в 1975 году.

Литература 
 Атагаррыев Аллаберди // Туркменская Советская Энциклопедия : [В 10-ти т.] / АН ТССР, Гл. ред. Н. В. Атамамедов. — Ашхабад : Гл. ред. Туркм. Сов. Энцикл. — 26 см. — Т. 10.
 Журнал «Огонек» 1949 год

Ссылки 
 

Председатели колхозов
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 5-го созыва
Члены КПСС